Kallisztratosz néven az alábbi személyek egyikét keresheted:

 Kallisztratosz (filozófus)
 Kallisztratosz (grammatikus)